NGC 7643 (другие обозначения — NGC 7644, PGC 71261, UGC 12563, MCG 2-59-33, ZWG 431.51) — галактика в созвездии Пегас.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 7643, NGC 7644.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7643
Пегас (созвездие)